Dominic Thiem era il detentore del titolo ma ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Kitzbühel.

In finale Fabio Fognini ha sconfitto Andrej Martin con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Pablo Cuevas (secondo turno)
  João Sousa (quarti di finale)
  Jérémy Chardy (quarti di finale)
  Fabio Fognini (campione)

  Nicolás Almagro (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
  Martin Kližan (secondo turno)
  Jiří Veselý (secondo turno, ritirato)

Wildcard 

  Nikola Mektić (primo turno)
  Nino Serdarušić (primo turno)

  Franko Škugor (primo turno)

Qualificati 

  Nikola Čačić (secondo turno)
  André Ghem (primo turno)

  Michael Linzer (primo turno)
  Enrique López-Pérez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2016
ATP World Tour 2016